est la formule brute de plusieurs isomères.

Acide dicarboxylique
 acide tétraméthylène glutarique, numéro CAS 
 acide pinique, numéro CAS 
Ester
 1,2-cyclopentanedicarboxylate de diméthyle, numéro CAS 
 1,1-cyclopropanedicarboxylate de diéthyle, numéro CAS 
 éthylidènemalonate de diéthyle, numéro CAS 
 glutaconate de diéthyle, numéro CAS